Green (anglicky "zelený") může znamenat:

místopisný název
 Bethnal Green (stanice metra v Londýně)
 Bounds Green (stanice metra v Londýně)
 Fountain Green (Utah), město v USA
 Golders Green (stanice metra v Londýně)
 Green Bay, rozcestník
 Green Bay (Wisconsin), město v USA
 Greene County (Alabama), okres v USA
 Green County (Kentucky), okres v USA
 Greene County (New York), okres v USA
 Green Mountains, pohoří na severovýchodě USA
 Green Park, královský park v Londýně
 Green Park (stanice metra v Londýně)
 Green Point Stadium, sportovní stadion v Kapském Městě
 Green (řeka), rozcestník
 Green Turtle Cay, ostrov v souostroví Bahamy
 Kensal Green (stanice metra v Londýně)
 Parsons Green (stanice metra v Londýně)
 Stepney Green (stanice metra v Londýně)
 Tom Green County, okres ve státě Texas v USA
 Turnham Green (stanice metra v Londýně)
 Willesden Green (stanice metra v Londýně)
 Wood Green (stanice metra v Londýně)

jméno
 Green Gartside (Paul Julian Strohmeyer; * 1955), velšský zpěvák a kytarista
 Professor Green (Stephen Paul Manderson; * 1983), britský rapper
 Green (příjmení), příjmení osob

jiný význam
 Fiddler’s Green, německá rocková skupina
 Green, česky jamkoviště, travnatá část golfového hřiště
 Green (album), album skupiny R.E.M.
 Green Bay Packers, klub amerického fotbalu ve městě Green Bay ve státě Wisconsin
 Green Day, americká punk rocková kapela
 Green Ethernet, technologie pro úsporu energie
 Green Lantern (film)
 Green Light, píseň britské skupiny Roll Deep
 Green Man Festival, hudební festival ve Walesu
 Green River (hudební skupina)
 Greenova věta o křivkových integrálech
 Greenova-Taova věta z teorie čísel
 Wales Green Party, velšská strana zelených
 Wikia Green, "zelená" internetová encyklopedie

Reference